Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Davis e Tim Pawsat che hanno battuto in finale Sammy Giammalva, Jr. e Jim Grabb 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sammy Giammalva, Jr. /  Jim Grabb (finale)
 Tim Wilkison /  Todd Witsken (semifinali)

 Marty Davis /  Tim Pawsat (campioni)
 Jonas Svensson /  Magnus Tideman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1988